Spirit 101 (и его модификации) — гоночный автомобиль Формулы-1 команды Spirit Racing, участвовавший в Чемпионатах мира по автогонкам в классе Формула-1 сезонов  и  годов.

История 
Шасси, выступавшее в  получило индекс 101B.

Версия 101C с трёхлитровым атмосферным двигателем Ford Cosworth DFV V8 использовалась лишь в одной гонке на Гран-при Детройта 1984 года. Хуб Роттенгаттер не смог даже пройти квалификацию.

В трёх гонках  года использовалось модернизированное шасси 101D, которое стало последним в истории команды.

Результаты выступлений в гонках

Примечания 

Шасси Spirit Формулы-1